Peraserpula peraserpula är en ringmaskart som beskrevs av Regenhardt 1961. Peraserpula peraserpula ingår i släktet Peraserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
peraserpula